Byblis – nome greco di Biblide, personaggio della mitologia greca, figlia di Mileto e Tragasia.
Byblis – forma greca del nome proprio di persona italiano femminile Biblide
Byblis – genere di piante carnivore
Byblis – genere di anfipodi
199 Byblis – asteroide della fascia principale